Schnabling ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schnabling (Gemeinde Pyhra), Katastralgemeinde von Pyhra, Niederösterreich
 Schnabling (Gemeinde Gutau), Ortschaft von Gutau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich